Соревнования по дзюдо в весовой категории до 100 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года прошли 14 августа. Приняли участие 32 спортсмена.

Найдангийн Тувшинбаяр стал первым в истории Монголии олимпийским чемпионом во всех видах спорта.

Медалисты

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр